On appelle courbe en S tout tracé qui a à peu près la forme de la lettre S. Cependant certains usages correspondent à des situations spécifiques :
 en mathématiques, la courbe en S est un nom du tracé de la fonction sigmoïde,
 dans le tracé en plan d'une route, la courbe en S est une configuration typique,
 en gestion de projet,  la courbe en S est la représentation utilisée pour la gestion de la valeur acquise,
 la  est une position du corps utilisée par les sculpteurs grecs anciens, particulièrement Praxitèle.

S